

Titre 
 Madame de, roman de Louise de Vilmorin, publié en 1951 ;
Madame de..., film de Max Ophüls avec Danielle Darrieux et Charles Boyer, sorti en 1953 ;
Madame de..., opéra (« comédie musicale ») en deux actes de Jean-Michel Damase, livret de Jean Anouilh, créé en 1970 à l'Opéra de Monte-Carlo ; 
Madame de..., téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe, adaptation de Jean-Claude Carrière, avec Jean-Pierre Marielle, Carole Bouquet et Raoul Bova, diffusé en France en 2001.